Praia Clube (Fortaleza), extinto clube de basquetebol de Fortaleza
 Praia Clube (Uberlândia), clube particular de Uberlândia
 Praia Clube (time de voleibol), time de voleibol vinculado ao Praia Clube de Uberlândia